Kornijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Kornejewka/Корнеевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Sowjetskyj, siehe Kornijiwka (Sowjetskyj)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka, siehe Kornijiwka (Baryschiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ljubaschiwka, siehe Kornijiwka (Ljubaschiwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Kornijiwka (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Kornijiwka (Melitopol)